Haapakari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Haapakari (klippor), Kymmenedalen, 
 Haapakari (klippa i Kymmenedalen, lat 60,37, long 27,37), 
 Haapakari (klippa i Kymmenedalen, lat 60,40, long 27,43), 
 Haapakari (ö i Egentliga Finland, lat 60,44, long 21,53), 
 Aspholmsgrundet (ö i Helsingfors), Nyland, 
 Haapakari (ö i Egentliga Finland, Åbo, lat 60,52, long 21,94), 
 Haapakari (ö i Egentliga Finland, Nystadsregionen), 
 Haapakari (ö i Kymmenedalen, Kotka-Fredrikshamn), 
 Haapakari (ö i Egentliga Finland, Åbo, lat 60,35, long 22,54), 

Robotskapade Finlandförgreningar